

Astronomia 
Fryxell – cratere lunare

Geografia 
Lago Fryxell – lago dell'Antartide

Persone 
Anders Fryxell – storico svedese
Roald Fryxell – geologo e archeologo statunitense